

Persone
 David McTaggart – ambientalista canadese
 John Ellis McTaggart – filosofo inglese
 Richard McTaggart – ex pugile britannico

Altro
 Moira McTaggart – personaggio dei fumetti Marvel Comics